Aboulafia est un patronyme séfarade (en hébreu : אבולעפיה Abulafia) d'origine arabe (أبو العافية Abū l-ʿāfiya) notamment porté par :
 Abraham Aboulafia (1240-après 1291), un kabbaliste et une grande figure du judaïsme médiéval ;
 Meïr Aboulafia (~1170-1244), une importante autorité rabbinique médiévale séfarade ;
 Romi Aboulafia (née en 1984), une actrice et mannequin israélienne.

  (né en 1949), historien anglais ;
 Samuel ha-Leví Abulafia (?-1361), trésorier du roi Pierre  de Castille et fondateur de la synagogue El Tránsito de Tolède.

Étymologie 
De l'arabe ʿāfiya (« santé », « bien être »), précédé du mot Abū (« père de… »), c'est-à-dire « le père de la santé », et par extension « le bien-portant ».

Notes et références 

Patronyme séfarade